Mohamed Yousif (25 de maio de 1991) é um futebolista profissional emiratense que atua como goleiro.

Carreira 
Mohamed Yousif fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2015.

Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015